Saint-Jeoire-en-Faucigny,  municipi al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Jeoire-Prieuré, municipi al departament de la Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Cantó de Saint-Jeoire, cantó al districte de Bonneville (departament de l'Alta Savoia, França)